Ommi Traki est un nom en arabe qui se retrouve dans :
 Ommi Traki, une série télévisée tunisienne
 Ommi Traki, un long métrage tunisien